Niass ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Niass (Fußballspieler), mauretanischer Fußballspieler
 Abdoulaye Niass (Sufi) (1840–1922), Tidschānīya-Sufi
 Ibrahim Baye Niass (1900–1975), islamischer Gelehrter und Heiliger (Marabout) und Gründungsvater einer Glaubensrichtung in Westafrika
 Mamadou Niass (* 1994), mauretanischer Fußballspieler